Timeless ("senza tempo" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema
Timeless – film del 2016 diretto da Alexander Tuschinski

Musica 
 Timeless – album di raccolta di Gerry Mulligan e Chet Baker del 1963
 Timeless – album di John Abercrombie del 1975
 Timeless – album di Bobby Vinton del 1989
 Timeless: the Classics – album di Michael Bolton del 1992
 Timeless – album di Goldie del 1995
 Timeless – album di Sarah Brightman del 1996
 Timeless - Live in Concert – album di Barbra Streisand del 2000
 Timeless – album di Martina McBride del 2005
 Timeless – album degli Underworld del 2006
 Timeless – album di Sérgio Mendes del 2006
 Timeless – album dei Wet Wet Wet del 2007

Televisione 
 Senza tempo (Timeless) – episodio della quinta stagione di Star Trek: Voyager
 Timeless – serie televisiva statunitense